Блумента́ль () — многозначный термин.

Топоним 
 Блументаль — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Фамилия 
 Блументаль, Адриан Иванович (1804—1881) — врач, писатель и переводчик Российской империи.
 Блументаль, Герман (1905—1942) — немецкий скульптор.
 
 Блументаль, Иоганн Генрих (1734—1804) — российский врач и богослов; доктор медицины.
 Блументаль, Леонард (1810—1900) — прусский генерал-фельдмаршал, граф.
 Блументаль, Флоренс (1875—1930) — американская и французская меценатка.
 Блументаль, Фридрих Леопольдович (1896—1937) — политработник Красной армии, участник Гражданской войны, дивизионный комиссар.

См. также 
 Блюменталь